Ricochet er det franske ord for rikochettering, der betegner den proces, der opstår når en genstand (typisk et projektil) rammer en genstand og herefter kastes ud i en ny bane. Ricochet benyttes også på engelsk og kan henvise til:

Fiktion 
 Ricochet (superhelt), en superhelt i Marvel Comics universet
 Ricochet (Transformers), en række fiktive karakterer i Transformers-universet.
 Ricochet, en roman fra 2006 af Sandra Brown.

Musik 
 The Ricochet (Nummer af Dizzy Mizz Lizzy)
 Ricochet (band), en amerikansk countrymusic-gruppe
 Ricochet, bandet Ricochet's album a samme navn
 "Ricochet", en sang fra 1953 skrevet af Larry Coleman, Joe Darion og Norman Gimbel, der bl.a. blev indspillet af Teresa Brewer
 "Ricochet", den anden single for Faith No More's album King for a Day... Fool for a Lifetime
 Ricochet (Bay City Rollers album), et album fra 1981
 Ricochet (CatHead album), debutalbummet fra indierock artisten CatHead
 Ricochet (Nitty Gritty Dirt Band album), et album fra 1967
 Ricochet (Tangerine Dream album), det første livealbum af den tyske elektroniske musikgruppe Tangerine Dream
 Ricochet, et album udgivet af bandet Kenny.
 "Ricochet!", en sang af Shiny Toy Guns
 "Ricochet", en sang skrevet af David Bowie og udgivet på albummet Let's Dance fra 1983
 "Ricochet", en sang udgivet af sangeren September fra albummet Love CPR fra 2011
 "Ricochet", en sang af Starset fra deres andet album Vessels.

 Spil 
 Ricochet – et computerspil udviklet af Valve Corporation.
 Ricochet (video game), et arkadespil udviklet i 1989 af Superior Software
 Ricochet Xtreme (2001), en Breakout-klon udviklte af Reflexive Entertainment
 Ricochet Lost Worlds (2004), den anden Breakout-klon udviklet af Reflexive Entertainment
 Ricochet Lost Worlds: Recharged (2004), den tredje Breakout-klon udviklet af Reflexive Entertainment
 Ricochet Infinity (2007), den fjerde Breakout-klon udviklet af Reflexive Entertainment
 Ricochet'', et varemærke for video/PC-spil, der benyttes af Mastertronic til billige genudgivelser af andre udbyderes spil

Andet 
 Ricochet (boldspil) – et boldspil.
 Ricochet (film), en film fra 1991 af Russell Mulcahy
 Ricochet (skuespil), et skuespil fra 1993 af Malcolm Taylor
 Ricochet (TV produktionsselskab), et britisk TV produktionsselskab
 Ricochet (wrestler) - En wrestler født 1988